— є професійним героєм 2 рангу S-класу Асоціації. Вона визнана однією з наймогутніших героїв Асоціації Героїв. Вона еспер, а також старша сестра та самопроголошений учитель Фубукі. Вона та її сестра відомі як Сестри-еспери.

Зовнішність 
Тацумакі - мініатюрна жінка, яку часто вважають набагато молодшою, ніж вона є насправді. У неї підліткове обличчя із смарагдово-зеленими очима та зеленим волоссям, яке від природи завивається на кінцях. Вона носить чорну сукню з довгими рукавами і чотирма розрізами з високим вирізом, що підкреслюють її ноги, і чорні туфлі на низькому підборі.

Характер 
У Тацумакі досить зухвалий, примхливий, запальний та нетерплячий характер. Вона зневажливо ставиться до більшості людей, особливо до тих, кого вважає некомпетентними. Вона абсолютно нетерпима до тих, кого вважає нахабними. Тацумакі особливо не любить, коли її ігнорують або називають "дитиною" та "малявкою".

Незважаючи на свою зарозумілу особистість, вона почувається зобов'язаною перемагати монстрів і вважає роботу героя своїм обов'язком, приймаючи будь-яке прохання Асоціації Героїв про битву з монстрами. Через те, що їй буває нудно, вона шукає їх, щоб боротися у вільний час. Вона має деяку м'якість по відношенню до своєї молодшої сестри Фубукі, але вона також надмірно опікується і контролює її.

Тацумакі надзвичайно впевнена у своїй силі. Під час зустрічі з героями S-класу з приводу порятунку Ваганми вона кілька разів заявляла, що в жодного монстра немає шансів проти неї, і навіть певною мірою недбало ставилася до ситуации.

У глибині душі вона відчуває сильну ворожість до всього, що нагадує їй про її темне дитяче минуле, наприклад, зневажає монстрів, які залучають таких дітей, як Тарео, у небезпечні та безнадійні ситуації.

Через впевненість Тацумакі у своїй силі та впливі Бласта, вона вкрай незалежна, через що вона іноді буває впертою, оскільки вона вважає, що не може продовжувати думати, що хтось прийде та врятує її. Саме тому Тацумакі відмовилася від допомоги Бенга, Бомба та Фубукі, і тимчасово знерухомила їх, щоб вони не йшли за нею.

Сили і Характеристики 
Будучи другою у класі S, Тацумакі неймовірно сильна. Вона є однією з найсильніших живих героїв у світі та найсильнішим еспером досі. Фубукі визначає її як монстра, так само, як і Милу Маску, який вважає за краще не переходити з A-класу в S-клас, щоб не дати слабакам піднятися службовими сходами. Її здібності настільки великі, що багато людей вважають, що не існує істоти, яка могла б перемогти її звичайними методами, і світ розглядає її як абсолютну зброю асоціації. Повна міра її сили була показана під час її битви зі злиттям Псайкос та Орочі, надзвичайно могутнього монстра, який є результатом злиття двох могутніх містичних істот драконячого рівня загрози Псайкоса та Орочі. Тацумаки змогла здолати і перемогти їх, коли вона повністю зосередилася на монстрі.

Стиль бою 
Будучи наймогутнішим еспером у серії, Тацумакі має виняткові навички у використанні своїх екстрасенсорних здібностей, чи то напад, захист чи інше використання. Знання Тацумаки про психокінетичні сили настільки ж великі, як і її вміння ними володіти. Замість того щоб покладатися виключно на грубу силу, Тацумакі продемонструвала здатність розробляти стратегію, створивши собі манекен, щоб відволікти Псайкос, при цьому непомітно підлетівши під Псайкос, щоб націлитись на її слабке місце. А пізніше Тацумакі створила двошаровий бар'єр, щоб не дозволити Псайкосу втекти.

Цікаві факти 
 Тацумакі посіла 6 місце в опитуванні популярності персонажів.
 Тацумакі – її справжнє ім'я. Її геройське ім'я було дано їй Асоціацією Героїв, які хотіли вшанувати її жахливі здібності. Саме тому її прозвали "Жахливий Торнадо".
 Їй не подобаються герої-чоловіки, які думають, що вони сильні, і які називають її маленькою дівчинкою. Незважаючи на це, вона неодноразово виявляла повагу до Кінга.
 ONE казав, що Тацумакі сильніший за Моба, протагоніста іншої роботи ONE, Моб Психо 100, але він не знає, чи сильніша вона, ніж серйозний Моб чи ні.

Посилання 
 https://mangapoisk.ru/manga/vanpanchmen  
 Офіційний сайт аніме 
 https://onepunchman.fandom.com/ru/wiki/OnePunch-Man

Дивись також 
One-Punch Man
Сайтама (персонаж)
Кінг (персонаж)
Генос (персонаж)
Список персонажів «One-Punch Man»